Бертольд Энглиш (; 9 июля 1851, Хоценплоц — 19 октября 1897, Вена) — австрийский шахматист. Один из сильнейших в Австрии в конце XIX века. 

Родился в еврейской семье в городке Хоценплоц (сейчас — муниципалитет Особлага на северо-востоке Чехии). 

Большую часть жизни прожил в Вене. Работал биржевым брокером. 

Первого успеха добился в 1879 году, выиграв турнир в Лейпциге (1-й конгресс Германского шахматного союза) — 9½ очков из 11. В 1880-е годы участник многих крупных международных турниров: Вена (1882) — 7-е; Лондон (1883) — 5—7-е; Гамбург (1885) — 2-6-е; Франкфурт-на-Майне (1887) — 7-е места. На зимнем турнире Венского шахматного общества (15 декабря 1895 - 30 апреля 1896) занял 3 место. Сыграл вничью матч с Г. Пильсбери — 2½ : 2½ (1896, +0 −0 =5).

По состоянию здоровья не смог завершить свое выступление в международном турнире в Берлине (1897 г.) и через несколько недель умер.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Австро-Венгрии